Hans Arnhold ist der Name folgender Personen:

* Hans Arnhold (Bankier) (1888–1966), deutsch-amerikanischer Bankier
 Hans Arnhold (Politiker) (1911–1989), österreichischer Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Hans Arnold